Drægtighed kan have flere betydninger:

 Graviditet – om drægtighed hos mennesket
 Drægtighed (skibsterminologi) – et skibs lasteevne.